Ustrych bezeichnet geografische Objekte in Polen:
 Ustrych (Stawiguda), Waldsiedlung der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Ustrich, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Ustrych (See), Binnengewässer im Gebiet der Gmina Stawiguda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ustrich-See im Kreis Allenstein, Ostpreußen